Интерли́нгва (от  «между» +  «язык»).

 Интерлингва — международный вспомогательный язык на основе латинского языка, созданный итальянским математиком Джузеппе Пеано в 1903 году.
 Интерлингва — международный искусственный язык, созданный Международной ассоциацией вспомогательного языка.
  — техника машинного перевода, использующая промежуточную (семантическую) модель текста в качестве общего посредника для всех языковых пар.

См. также 
 Интерлингве — другое название международного искусственного языка окциденталь.